La saison 2004-2005 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. La LNA voit la consécration du HC Davos.

Ligue nationale A

Saison régulière

Play-off

Récapitulatif

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Play-out

Récapitulatif

Demi-finales

Finale

Finale de promotion/relégation LNA/LNB

Ligue nationale B

Saison régulière

Play-off

Play-out

ligue

Juniors Élites

Notes et références

Liens externes 
 Statistiques

2004
Suisse
Suisse
Sport en Suisse en 2004
Sport en Suisse en 2005
Suisse